Combe – osada występująca w dziełach Tolkiena
 Combe – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Combe – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Combe – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)